Girl Happy — студийный альбом Элвиса Пресли, представлявший собой саундтрек к одноимённому фильму с его участием («Счастлив с девушкой», вышедшему на экраны в 1965 году).

Альбом поступил в продажу 2 марта 1965 года. В США он поднялся на 8 место в альбомном чарте Billboard Top LP’s (американского журнала «Билборд»).

По продажам в США альбом был 15 июля 1999 года Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний сертифицирован золотым.

История 
Саундтрек был записан в июне 1964 года в студии «Radio Recorders» в Голливуде, штат Калифорния. Музыкальный альбом с одноимённым названием был выпущен в апреле 1965 года.

Список композиций 

Альбом-саундтрек включил «бонус трек» — «You'll Be Gone», который не был в кино. «You’ll Be Gone» был записан в 1961 году. Песня была написана в соавторстве Элвиса Пресли с Редом Вестом и Чарли Хаджем. Другая песня, написанная Пресли — «That's Someone You Never Forget» стала финальным треком LP-альбома — Pot Luck, выпущенный в 1962 году. «You’ll Be Gone» был выпущен в формате 7" под лейблом «RCA Victor» (сингл 1965 года с «Б» стороной — «Do the Clam»). «Do the Clam» достиг позиции #21 в музыкальном хит-параде «Billboard Hot 100» и оставался в чарте в течение 8 недель, в то врем как «You’ll Be Gone» находился под 121 номером.

Ред Вест вспоминал, что песня«You'll Be Gone» была основана на идее или предложении Элвиса написать новый текст для песни 1935 года — «Begin the Beguine», написанной известным американским композитором Колом Портером из мюзикла Jubilee. Вест говорил: «Элвис записал 'It’s Now Or Never', и хотел взять другой старый стандарт, который мог бы стать великолепной песней с изменённым текстом… Он сказал, что 'мне нравится песня „Begin the Beguine“. Мне нравится мелодия, но я хотел бы включить новый текст в неё». Когда Кол Портер отказал в разрешении изменять текст песни, Пресли, Вест и Чарли Хадж начали работу над созданием нового текста и новой музыки для песни, которая получила название — «You’ll Be Gone».

Состав музыкантов 

 Элвис Пресли — вокал
 The Jordanaires — бэк-вокалы
 The Jubilee Four — бэк-вокалы
 Carol Lombard Trio — бэк-вокалы
 Скотти Мур, Билли Стрэнж, Томми Тедеско — гитара
 Боб Мур — бас-гитара
 Доминик Фонтана, Бадди Харман, Фрэнк Карлсон — барабаны
 Флойд Крамер — фортепиано
 Бутс Рэндольф — саксофон

Примечания

Ссылки 

Альбомы Элвиса Пресли
Саундтреки на английском языке
Саундтреки 1965 года
Альбомы RCA Victor
Саундтреки RCA Records